Les championnats panaméricains d'escrime 2017, douzième édition des championnats panaméricains d'escrime, ont lieu en 2017 à Montréal, au Canada.

Nations participantes 
Les vingt-cinq nations représentées et leur effectif sont :

  (19)
  (1)
  (1)
  (23)
  (23)
  (23)
  (18)
  (6)
  (1)

  (1)
  (1)
  (24)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (19)

  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (14)
  (1)
  (1)
  (24)

Médaillés

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Articles connexes 
 Championnats panaméricains d'escrime
 Coupe du monde d'escrime 2016-2017

2017
Escrime
Escrime 2017
Événement sportif à Montréal
Panaméricains 2017
Panaméricains
Sport au Québec en 2017
Sport en juin 2017